Максимовка — топоним на постсоветском пространстве.

Населённые пункты

Белоруссия 
 Максимовка — деревня в Городокском районе Витебской области.
 Максимовка — упразднённый посёлок в Чечерском районе Гомельской области.
 Максимовка — деревня в Борисовском районе Минской области.
 Максимовка — деревня в Молодечненском районе Минской области.

Казахстан 
 Максимовка — село в Сандыктауском районе Акмолинской области.
 Максимовка — село в Целиноградском районе Акмолинской области.
 Максимовка — село в Житикаринском районе Костанайской области, упразднено в 2011 году.
 Максимовка — село в Павлодарском районе Павлодарской области.

Молдавия 
 Максимовка — село в Новоаненском районе.

Россия

Башкортостан 

 Максимовка — деревня в Миякинском районе
 Максимовка — деревня в Стерлитамакском районе
 Максимовка — историческая деревня города Уфы

Ивановская область 

 Максимовка — деревня в Приволжском районе
 Максимовка — деревня в Фурмановском районе

Ленинградская область 

 Максимовка — деревня в Волосовском районе
 Максимовка — хутор в Всеволожском районе

Московская область 

 Максимовка — деревня в городском округе Воскресенск
 Максимовка — деревня в городском округе Истра

Омская область 

 Максимовка — деревня в Горьковском районе
 Максимовка — посёлок в Называевском районе
 Максимовка — деревня в Тюкалинском районе
 Максимовка — село в Шербакульском районе

Рязанская область 

 Максимовка — посёлок в Сапожковском районе
 Максимовка — деревня в Сараевском районе

Смоленская область 

 Максимовка — деревня в Гагаринском районе
 Максимовка — упразднённая деревня в Хиславичском районе

Тамбовская область 

 Максимовка — село в Бондарском районе 
 Максимовка — деревня в Жердевском районе
 Максимовка — упразднённая деревня в Сосновском районе

Прочие регионы 
 Максимовка — село в Славгородском районе Алтайского края.
 Максимовка — село в Октябрьском районе Амурской области.
 Максимовка — село в Шебекинском районе Белгородской области.
 Максимовка — упразднённый посёлок в Рогнединском районе Брянской области.
 Максимовка — деревня в Меленковском районе Владимирской области.
 Максимовка — хутор в Палласовском районе Волгоградской области.
 Максимовка — посёлок в Грязовецком районе Вологодской области.
 Максимовка — посёлок в составе города Элиста Калмыкии.
 Максимовка — деревня в Малоярославецком районе Калужской области.
 Максимовка — деревня в Сафакулевском районе Курганской области.
 Максимовка — деревня в Горшеченском районе Курской области.
 Максимовка — посёлок в Темниковском районе Мордовии.
 Максимовка — деревня в Уренском районе Нижегородской области.
 Максимовка — село в Пономарёвском районе Оренбургской области.
 Максимовка — село в Каменском районе Пензенской области.
 Максимовка — село в Тернейском районе Приморского края.
 Максимовка — село в Богатовском районе Самарской области.
 Максимовка — село в Базарно-Карабулакском районе Саратовской области.
 Максимовка — деревня в Тетюшском районе Татарстана.
 Максимовка — деревня в Бельском районе Тверской области.
 Максимовка — село в Ульяновском районе Ульяновской области.
 Максимовка — деревня в Некоузском районе Ярославской области.

Крым 
Спорная между Россией и Украиной территория, де-факто в составе России.
 Максимовка — село в Раздольненском районе.
 Максимовка — упразднённое село в Первомайском районе.

Украина

Днепропетровская область 
 Максимовка — село в составе города Марганец.
 Максимовка — село в Никопольском районе.
 Максимовка (до 2016 года — Октябрьское) — село в Синельниковском районе.

Полтавская область 
 Максимовка — село в Гадячском районе.
 Максимовка — село в Карловском районе.
 Максимовка — село в Кременчугском районе.

Харьковская область 
 Максимовка — посёлок в Богодуховском районе.
 Максимовка — посёлок в Волчанском районе, упразднён в 1991 году.
 Максимовка — село в Первомайском районе.
 Максимовка — село в Сахновщинском районе.
 Максимовка — село в Шевченковском районе.

Другие регионы 
 Максимовка — посёлок в Марьинском районе Донецкой области.
 Максимовка — село в Вольнянском районе Запорожской области.
 Максимовка — село в Долинском районе Ивано-Франковской области.
 Максимовка — село в Троицком районе Луганской области.
 Максимовка — село в Новобугском районе Николаевской области.
 Максимовка — село в Снигирёвском районе Николаевской области.
 Максимовка — село в Збаражском районе Тернопольской области.
 Максимовка — село в Уманском районе Черкасской области.
 Максимовка — село в Ичнянском районе Черниговской области.
 Максимовка — до 1993 года название села Бугас в Волновахском районе Донецкой области.
 Максимовка — до 2016 года название села Лебухова в Старосамборском районе Львовской области.

Гидроним

Озёра 
 Максимовка — озеро в городе Уфе Башкортостана

Реки 

 Максимовка — река в Мильковском районе Камчатского края, приток реки Камчатки.
 Максимовка — река в Тернейском районе Приморского края, впадает в Японское море.

Другое 
 Максимовка — железнодорожная станция в Богодуховском районе Харьковской области.
 Сельское поселение Максимовка
 Максимовка — аэродром 2 класса в городе Уфе.